Вилхелм II Немачки (; Берлин, 27. јануар 1859 — Дорн, 4. јун 1941) је био последњи цар () Немачке и последњи краљ () Пруске. Владао је од 1888. до 1918.

Биографија 

Његово пуно име је било Фридрих Вилхелм Виктор Алберт од Пруске (). Припадао је немачкој краљевској породици Хоенцолерн (). Његов отац био је Фридрих III Немачки који је владао само неколико месеци 1888. године после смрти свог оца Вилхелма I. Мајка му је била Викторија, најстарија ћерка британске краљице Викторије, па је био близак рођак руске царице Александре.

Лева рука му је била делимично парализована услед повреде при рођењу.

Водио је милитаристичку политику, унапредио војну индустрију, морнарицу и подстакао освајање прекоморских територија ().

У Првом светском рату био је главнокомандујући немачке војске, у савезништву са Аустроугарском. Пред крај рата одлучио се за капитулацију, али је абдицирао тек под притиском, 9. новембра 1918. Наредног дана отишао је у Холандију, где је тражио и добио азил и ту провео остатак живота.

Први светски рат

У сенци војске 

Вилхелмова улога у рату је била све мања, јер је све више бавио церемонијама доделе награда и почасним дужностима. Врховна команда је наставила са својом стратегијом, иако је било јасно да је Шлифенов план пропао. До 1916. Немачко царство је фактички постала војна диктатура на челу са фелдмаршалом Паулом фон Хинденбургом и генералом Ерихом Лудендорфом. Све више одсечен од стварност и процеса доношења политичких одлука, Вилхелм се све више колебао између дефетизма и снова о победи, зависно од успеха његове војске. Ипак, Вилхелм је задржао врховни ауторитет у питањима политичких именовања, и то тек када је добијена његова сагласност да се могу спровести велике промене у Врховној команди. Вилхелм је подржавао смену Хелмута фон Молткеа млађег у септембру 1914. и његово замењивање Ерихом фон Фалкенхајном. Хинденбург и Лудендорф су 1917. одлучили да им Бетман-Холвег више није прихватљив да буде канцелар и затражили су од Вилхелма да постави неког другог. Када је питао кога би они прихватили, Лудендорф је предложио Георга Михаелиса, кога је он једва познавао. Цар уопште није познавао Михаелиса, али је прихватио предлог. Подршка цару се комплетно урушила током октобра и новембра 1918. у војсци, у цивилној влади и у немачкој јавности, када је амерички предсеник Вудро Вилсон ставио до знања да цар више не може учествовати у мировним преговорима. Исте године Вилхелм се разболео током пандемије шпанске грознице, али је преживео.

Абдикације и одлазак у изгнанство 
Вилхелм је био у штабу Царске војске у месту Спа, када су га изненадили устанци у Берлину и другим центрима крајем 1918. Побуна у редовима његове вољене Царске морнарице, га је јако погодила. Након избијања Немачке револуције, Вилхелм није могао да се премишља да ли да абдицира или не. У том тренутку је прихватио да ће морати да се одрекне царске круне, али се још увек надао да ће моћи да задржи пруску краљевску круну. Међутим, ово је било немогуће под уставом Немачком царства. Док је Вилхелм мислио да ће моћи да влада као цар у персоналној унији са Пруском, устав је везивао царску круну са пруском круном, што је значило да се Вилхелм није могао одрећи једне круне, а да се не одрекне и друге.

Вилхелмове наде да ће задржати барем једну круну су се показале нереалне, када је, надајући се да ће сачувати монархију суочен са све већим револуционарним немирима, канцелар кнез Максимилијан Баденски, објавио Вилхелмову абдикацију обе круне 9. новембра 1918. Кнез Максимилијан је сутрадан и сам морао да поднесе оставку, када је постао јасно да само Фридрих Еберт, вођа СПД, може ефикасно да врши контролу. Касније истог дана, један од Ебертових министара, социјалдемократа Филип Шајдеман, прогласио је Немачку републиком.

Вилхелм је пристао да абдицира тек када га је Лудендорфова замена, генерал Вилхелм Гренер, обавестио да ће официри и војници немачке војске марширати назад у добром реду под командом Паула фон Хинденбурга, али да се код куће сигурно неће борити за Вилхелмов престо. Последња и најјача подршка монархије је сломљена, и на крају је чак и Хинденбург, који је сам био монархиста целог живота, био приморан да саветује цару да се одрекне круне.

Србија му је доделила Орден Таковског крста.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Референце

Литература 

 
 .
 .
 .
 , 299 pp.; 12 scholar essays.
 .
 .
 .
 .
 .
 , 432 pp.; popular narrative.
 .
 .
 .
 .
 .
 
 , Archive.org.
 .
 .
 
 .
 .
 .
 .
 Mombauer, Annika and Wilhelm Deist, eds. The Kaiser: New Research on Wilhelm II's Role in Imperial Germany (2003) online
 .
 , translated in .
 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 , 1310 pp.
 .
 
 .
 
 .
 
 .
 .
 .
 Clark, Christopher M. Kaiser Wilhelm II. (2000) 271 pp. short biography by scholar
 Eley, Geoff. „The View From The Throne: The Personal Rule of Kaiser Wilhelm II,” Historical Journal, June 1985, Vol. 28 Issue 2, pp. 469—85.
 .
 Mommsen, Wolfgang J. „Kaiser Wilhelm II and German Politics.” Journal of Contemporary History 1990 25(2—3): 289—316. .
 Otte, T.G.,  „The Winston of Germany”: The British Elite and the Last German Emperor in Canadian Journal of History, XXXVI December 2001.
 Retallack, James. Germany in the Age of Kaiser Wilhelm II, Basingstoke: St. Martin's Press. .
 Röhl, John C. G; Sombart, Nicolaus (Editors) Kaiser Wilhelm II New Interpretations: The Corfu Papers, Cambridge University Press, 1982
 .
 Waite, Robert GL Kaiser and Führer: A Comparative Study of Personality and Politics (1998) 511 pp. Psychohistory comparing him to Adolf Hitler.

Спољашње везе 

 -{The German Emperor as shown in his public utterances}-
 , Google Books.
 -{The German emperor's speeches: being a selection from the speeches, edicts, letters, and telegrams of the Emperor William II}-
 
 
 
 
 -{Historical film documents on Wilhelm II from the time of World War I at European Film Gateway}-
 

Рођени 1859.
Умрли 1941.
Династија Хоенцолерн
Немци
Немачки цареви
Краљеви Пруске